«Undercover» — 17-й британський і 19-й американський альбом гурту «The Rolling Stones».

Список композицій 

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Листопад 1983
Альбоми Atlantic Records
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1983
Рок-альбоми